Attentato alla corte d'Inghilterra (Patriot Games) – romanzo di Tom Clancy del 1987
 Giochi di potere (Patriot Games) – film del 1992 diretto da Phillip Noyce